Simbiosi – una stretta relazione fra due o più organismi, solitamente di carattere biologico, che può assumere varie forme:
commensalismo
inquilinismo
parassitismo
parassitoidismo
mutualismo
 Simbiosi – forma di pensiero che determina un tipo di comportamento di stretta dipendenza
 Simbiosi industriale
 Simbiosi di Jørgensen – fenomeno chimico
 Simbiosi – singolo di Meg del 2004, dall'album Meg
 simbiosi obbligatoria caratteristiche fisiche e chimiche vantaggio + vantaggio
 Simbiosi (The Tok'ra) – episodio diviso in due parti della seconda stagione di Stargate SG-1
Simbiosi (Symbiosis) – episodio della prima stagione di Star Trek: The Next Generation